La saison 2009-2010 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga. Elle est remportée par les Hannover Scorpions.

Saison régulière

Matchs de barrage 
 Augsburger Panther – Adler Mannheim : 2:0
 ERC Ingolstadt – Kölner Haie : 2:1

Séries éliminatoires

Effectif champion 2010

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 x

Liens externes 
  Résultats sur le site de la DEL

2009-2010
Hockey sur glace M1
Allemagne M1